Aïn Beïda – comune algerino della provincia di Ouargla
Aïn Beïda – comune algerino della provincia di Oum el-Bouaghi